Амандурды Аннадурдыев (11 февраля 1967) — советский и туркменский футболист, игравший на всех позициях в поле. Выступал за сборную Туркмении

Биография 
В 1988—1991 выступал за «Копетдаг».

В 1992—2004 в независимом чемпионате Туркмении играл за «Копетдаг», «Нису», «Галкан».

Одновременно играл за сборную Туркмении, участник многих отборочных турниров к ЧМ, Кубкам Азии. Участник ряда финальных турниров, был капитаном команды.

В 2004 завершил карьеру, но в уже в мае 2005 вернулся в «Копетдаг», где ещё отыграл 2 сезона.

Статистика

Достижения 
 Многократный чемпион Туркменистана как игрок в составе «Копетдага» (1992—1995, 1998, 2000).
 Обладатель Кубка Туркменистана 1993 (забил гол в финале), 2000 (забил гол в финале).
 Лучший бомбардир чемпионата Туркменистана 2000

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты СССР
Футболисты Туркменистана
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Игроки ФК «Копетдаг»
Игроки ФК «Ниса»